Togolees voetbalelftal (mannen)
 Togolees voetbalelftal (vrouwen)